Cain může být:

křestní jméno osob
 Cain Velasquez (* 1982) – americký bojovník mexického původu

příjmení osob
 Dean Cain (* 1966) – americký herec
 Herman Cain (1945–2020) – americký černošský obchodník, politický aktivista a politický komentátor
 James M. Cain (1892–1977) – americký spisovatel a novinář
 Susan Cainová (* 1968) – americká spisovatelka